Terianniarsiorfik bezeichnet:
 Terianniarsiorfik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Terianniarsiorfik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Terianniarsiorfik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland